Eurhynchidae är en familj av skalbaggar. Eurhynchidae ingår i överfamiljen Curculionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eurhynchidae 81 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Eurhynchidae